dawne gminy:
 gmina Sadlno – dawna gmina wiejska, powiat gryficki, woj. szczecińskie
 gmina Sadlno – dawna gmina wiejska, powiat ząbkowicki, woj. wrocławskie